Heinrich Rehbein ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Rehbein (Chronist) (auch Hinrich Rehbein; † 1629), deutscher Chronist
 Heinrich Rehbein (Politiker) (1939–2020), deutscher Politiker (SPD)